Barenboim puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Lev Barenboim
 Daniel Barenboim
 la Fundación Barenboim-Said
 7163 Barenboim